Naselja u BiH:
 Pržine (Bosansko Grahovo, BiH), naselje u općini Bosansko Grahovo
 Pržine (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko